Бори́с Я́ковлевич Серебряко́в (1890—1959) — русский поэт и переводчик.

Биография 
Борис Серебряков родился в 1890 году.

Публичную поэтическую деятельность начал, по всей видимости, с полностью переведённых сборников Эмиля Верхарна «Безумие полей» (1914, издана в 1919) и «Двенадцать месяцев» (1919). В предисловии к первой книге рассказал историю её возникновения:

Благодаря тому, что «Безумие полей» вышло в России с опозданием в пять лет, издатель уже другим шрифтом воспроизвёл в ней изъятые военной цензурой строфы из «Песни безумного».

В 1921—1932 годах вероятнее всего находился в Баку, где были изданы по меньшей мере пять книг его переводов и пересказов с «тюркского» (азербайджанского) и армянского языков. 

В 1933 году перевёл с талышского языка на русский стихотворение талышского поэта Зульфугара Ахмедзаде «Колхоз че сосијализми роје» под названием «Колхоз — путь к социализму» и опубликовал его в журнале «Литературное Закавказье».

В 1942 году вышло несколько книг Бориса Серебрякова в Тбилиси и Ереване (преимущественно переводы детских стихотворений). В 1948, 1953 и 1958 годах вышли авторские антологии грузинской поэзии в переводах Серебрякова.

Также Борис Серебряков писал песни для кинофильмов. Автор текста «Матросской песни» в фильме «Тайна двух океанов» (музыка Алексея Мачавариани).

Пользовался псевдонимом Б. Борисов.

Умер в 1959 году.

Библиография

Книги

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (17 апреля 1958 года) — за выдающиеся заслуги в развитии грузинского искусства и литературы и в связи с декадой грузинского искусства и литературы в городе Москве.

Примечания

Ссылки 
 

Переводчики на русский язык
Переводчики с азербайджанского языка
Переводчики с французского языка
Переводчики с талышского языка